In dieser Liste türkischer Schriftsteller sind Personen aufgeführt, die Literatur in türkischer Sprache (Türkische Literatur) verfasst haben. Die Liste ist sortierbar, aber noch unvollständig.

Siehe auch 
 Liste deutsch-türkischer Schriftsteller

Turkisch
 Schriftsteller

en:List of Turkic-languages poets